Komet LINEAR-NEAT se lahko nanaša na enega naslednjih kometov:
 193P/LINEAR-NEAT (LINEAR-NEAT 2)
 204P/LINEAR-NEAT (LINEAR-NEAT 3)
 224P/LINEAR-NEAT (LINEAR-NEAT 5)

Neoštevilčeni periodični kometi z imenom LINEAR-NEAT pa so (november 2009) :

P/2001 BB50 (LINEAR-NEAT) (Komet LINEAR-NEAT 1),
C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT) 
P/2003 CP7 (LINEAR-NEAT) (Komet LINEAR-NEAT 4),
P/2004 R3 (LINEAR-NEAT) (Komet LINEAR-NEAT 6),
P/2004 T1 (LINEAR-NEAT) (Komet LINEAR-NEAT 7)

Opombe in sklici